Bart Naert, Belgisch bergbeklimmer
 David Naert, Belgisch journalist
 Joseph Naert, Belgisch architect
 Koen Naert, Belgisch atleet
 Liesa Naert, Belgisch actrice
 Nicole Naert, Belgisch politica en vakbondssecretaris
 Oscar Naert, Belgisch atleet